Варыж может означать:

 Большой Варыж — деревня в Балезинском районе Удмуртии. Центр Больше-Варыжского сельского поселения.
 Варыж — река в Удмуртии, левый приток реки Пызеп.
 У Речки Варыж — бывшая деревня в Балезинском районе Удмуртии.
 Близ-Варыж — бывшая деревня в Балезинском районе Удмуртии.